Таге Фрітьоф Ерландер (; 13 червня 1901, Рансетер, лен Вермланд, Швеція — 21 червня 1985, Худдінге, лен Стокгольм, Швеція) — шведський політик.
 Айна Ерландер (уроджена Андерссон; 28 вересня 1902, Лунд, Мальмегус (лен), Швеція — 24 лютого 1990, Стокгольм, Швеція) — шведська викладачка і дружина прем'єр-міністра Швеції Таге Ерландера.
 Нуну Ерландер Сімойнш Ешпіріту Санту (; 25 січня 1974, Сан-Томе) — колишній португальський футболіст, воротар.